Арарипина:

 Арарипина — муниципалитет, составная часть мезорегиона Сертан штата Пернамбуку в Бразилии.
 Арарипина (микрорегион) — микрорегион, составная часть мезорегиона Сертан штата Пернамбуку в Бразилии.